|-
| 150701 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150702 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150703 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150704 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150705 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150706 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150707 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150708 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150709 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150710 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150711 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150712 - || 2001 QD || 16 august 2001 ||  || , 
|-
| 150713 - || 2001 QF || 16 august 2001 || San Marcello || , 
|-
| 150714 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150715 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150716 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150717 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150718 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150719 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150720 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150721 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150722 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150723 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150724 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150725 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150726 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150727 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150728 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150729 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150730 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150731 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150732 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150733 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150734 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150735 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150736 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150737 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150738 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150739 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150740 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150741 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150742 - ||  || 22 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150743 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150744 - ||  || 20 august 2001 ||  || , 
|-
| 150745 - ||  || 26 august 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 150746 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150747 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150748 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150749 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150750 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150751 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150752 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150753 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150754 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150755 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150756 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150757 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150758 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150759 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150760 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150761 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150762 - ||  || 22 august 2001 ||  || 
|-
| 150763 - ||  || 22 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150764 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150765 - ||  || 23 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150766 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150767 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150768 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150769 - ||  || 24 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150770 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150771 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150772 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150773 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150774 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150775 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150776 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150777 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150778 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150779 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150780 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150781 - ||  || 19 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150782 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150783 - ||  || 23 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150784 - ||  || 9 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150785 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150786 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150787 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150788 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150789 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150790 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150791 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150792 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150793 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150794 - ||  || 9 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150795 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150796 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150797 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150798 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150799 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150800 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-